

Patronyme 
 Dmitri Chostakovitch, (1906-1975) compositeur russe, ayant exercé une influence majeure sur la musique du .
 Maxime Chostakovitch, (né en 1938) pianiste et chef d'orchestre russe, fils de Dmitri Chostakovitch.
 Dmitri Chostakovitch Junior, (né en 1961) pianiste, fils de Maxime Chostakovitch.